Questa è una lista di paesi per produzione di carbone, basata sul ranking dello Statistical Review of World Energy che include i paesi con una produzione superiore alle 5 milioni di tonnellate.

Paesi 

Geografia economica
Liste di stati